Kuvaja est un patronyme finnois pouvant désigner:

Patronyme
 (1906-1975), major et skieur finlandais
 (né en 1953), skieur finlandais en combiné nordique
 (1921-2003), skieur finlandais de cross-country

Homonymie de patronyme
Patronyme finnois